Victoria av Sverige kan syfta på:

Victoria av Baden (även stavad Viktoria), svensk drottning 1907-30 och hustru till kung Gustaf V av Sverige.
Kronprinsessan Victoria av Sverige, dotter till kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia av Sverige.